Die K3 League Basic 2017 war die erste Spielzeit der fünfthöchsten südkoreanischen Fußballliga. Die Saison begann am 26. Februar 2017. Die Reguläre Saison endete mit dem 16. Spieltag, danach folgten die Play-off-Spiele um die K3 League Advance 2018.

Veränderung zur Vorsaison 
 Jungnang Chorus Mustang FC nannte sich in Seoul Jungnang FC um.
 Busan FC trat der K3 League bei und tritt in der Basic an.
 Pyeongtaek Citizen FC trat der K3 League bei und tritt in der Basic an.
 Yeonggwang FC zog für diese Saison die 1. Mannschaft aus der Basic zurück.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Reguläre Saison

Abschlusstabelle

Play-Off-Spiele 
In den Play-Off-Spielen spielten die 2. bis 5. Platzierten um den Aufstieg in die K3 League Advance 2018.

Halbfinale 
Das Halbfinale wurde am 29. Oktober 2017 ausgetragen. Die Gewinner qualifizierten sich für das Play-Off-Finale.

|}

Finale 
Im Finale standen die Gewinner der Play-Off-Halbfinalspiele. Der Gewinner des Finales stieg auf. Das Finale wurde am 5. November 2017 ausgetragen. Pyeongtaek gewann das Finale aufgrund des Heimrechtes.

Statistik

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

* = Das Spiel von United gegen Siheung wurde in Siheung ausgetragen.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Abschlusstabelle, Spielberichte und Torschützenliste

Fußballsaison 2017
2017
2017